Filmy, które mają nazwę Historia miłosna:
 Historia miłosna (Una Storia d’amore) – włoski film fabularny z 1942 roku, reż. Mario Camerini
 Historia miłosna (En kärlekshistoria) – szwedzki film fabularny z 1970 roku, reż. Roy Andersson
 Historia miłosna (Storia d’amore) – włoski film fabularny z 1986 roku, reż. Francesco Maselli
 Historia miłosna (Canone Inverso – making love) – włoski film fabularny z 2000 roku, reż. Ricky Tognazzi
 Historia miłosna – indyjski film fabularny z 2007 roku